Slovo obal má několik významů.

 Obal – v obecném významu, jako ochranná vrstva, po použití výrobku se stává odpadem
 Obal (řeka) – je řeka v Bělorusku
 Obal (sídlo) – sídlo městského typu v Bělorusku

Věda
 Afinní obal – množina všech afinních kombinací sady vektorů z vektorového prostoru
 Elektronový obal – systém elektronů vázaných k jádru atomu
 Jaderný obal – útvar obklopující jádro buňky
 Konvexní obal – množina všech konvexních kombinací sady vektorů z vektorového prostoru
 Květní obal – přeměněné listy chránící květ
 Lineární obal – množina všech lineárních kombinací několika vektorů
 Mozkový obal – vazivové vrstvy obalující mozek a míchu
 Slizový obal – vrstva chránící bakteriální buňky před účinky antibiotik či před vyschnutím
 Virový obal – membrána kryjící některé viry

Příjmení
 Rudolf Obal (* 1982) – český fotbalista

Externí odkazy